Esistono vari palazzi nell'Italia centrale che prendono il nome dalla famiglia degli Sforza-Cesarini, tra questi:

 Palazzo Sforza-Cesarini – palazzo di Genzano di Roma
 Palazzo Sforza-Cesarini o della Cancelleria Vecchia – palazzo di Roma, sede del museo omonimo
 Palazzo Sforza Cesarini – palazzo di Santa Fiora, sede del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata